

Cinema 
 Domani – film del 1974 di Mimmo Rafele
 Domani – film del 2001 di Francesca Archibugi
 Domani (Demain) – documentario del 2015 diretto da Cyril Dion e Mélanie Laurent

Informazione 
 Domani – quotidiano fondato nel 2020 da Carlo De Benedetti e diretto da Stefano Feltri

Letteratura 
 Domani – saggio di divulgazione scientifica di Isaac Asimov
 Domani – romanzo di William Faulkner

Musica 
 Domani/Quello che tu cerchi amica – singolo di Sandie Shaw del 1966, cover di Tomorrow
 Domani/Finale scontato – singolo di Peppino di Capri del 1974, sigla della 30ª edizione della trasmissione radiofonica Gran varietà
 Domani – album de Il Guardiano del Faro del 1977
 Domani/Pajaso – singolo de Il Guardiano del Faro del 1977, sigla della trasmissione radiofonica Più di così...
 Domani/Voglio andar via – singolo di Marco Armani del 1982
 Domani – singolo degli Articolo 31 del 1996
 Domani – singolo di Filippo Malatesta del 1997
 Domani – album di Spagna del 2000
 Domani – album di Mauro Pagani del 2003
 Domani – singolo dei Pooh del 2004
 Domani – singolo di L'Aura del 2006
 Domani – singolo dei Finley del 2007 tratto dall'album Adrenalina
 Domani – album di Fabrizio Moro del 2008
 Domani – singolo di Mauro Pagani, inserito nell'omonimo album e ripreso nel 2009 dagli Artisti Uniti per l'Abruzzo con il titolo di Domani 21/04.2009
 Domani – raccolta di Mia Martini, realizzata da Edel Music, del 2010
 Domani – singolo degli Otto Ohm del 2005
 Domani – singolo di Raige del 2016
 Domani – singolo di Izi del 2020

Televisione 
 Domani – film per la televisione del 1986 diretto da Marcello Fondato

Altri progetti